Axxis — метал-группа из Германии, исполняющая музыку в стиле пауэр-метал, образованная в 1988 году. Первый дебютный альбом Kingdom of the Night был выпущен в феврале 1989 года.

Немецкая команда «Axxis», исповедующая мелодик-метал образовалась в конце 80-х годов. Первое выступление в России в 2019 году на фестивале Big Gun.

Дискография 
 Kingdom of the Night (1989)
 Axxis II (1990)
 The Big Thrill (1993)
 Matters of Survival (1995)
 Voodoo Vibes (1997)
 Back to the Kingdom (2000)
 Eyes of Darkness (2001)
 Time Machine (2004)
 Paradise in Flames (2006)
 Doom of Destiny (2007)
 Utopia (2009)
 reDISCOvered (2012)
 Kingdom of the Night II (2014)
 Retrolution (2017)
 Monster Hero (2018)

Состав группы 
 Бернхард Вайсс — вокал
 Гарри Оллерс — клавиши, синтезатор
 Роб Шомакер — бас-гитара
 Дирк Бранд — гитара
 Штефан Вебер — ударные

Бывшие участники 
 Гвидо Вемейер — гитара (1998—2006)
 Вернер Кляйханс — бас-гитара (1988—1993)
 Вальтер Питш — гитара (1988—1998)
 Маркус Гфеллер — бас-гитара (1993—1998)
 Ричард Михальски — ударные (1988—2004)
 Куно Нимейер — бас-гитара (1998—2004)
 Андре Хильгерс — ударные (2004—2008)
 Марко Вридт — гитара (2007—2015)
 Алекс Ланденбург — ударные (2008—2011)

Литература

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы Германии
Рок-группы Германии
Пауэр-метал-группы Германии
Группы электро-рока
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Harvest Records
Хард-рок-группы Германии